Сент-Джозеф — название рек:
  — приток реки Моми, США.
 Сент-Джозеф — приток озера Мичиган, США.
  — река в Доминике.
  — река на северо-западе австралийского штата Тасмания.
  — приток северного берега реки Сен-Лоран, в административном районе Ланодьер, Квебек, Канада.